Willem Glashouwer sr. (1913-1983), Nederlands predikant en voorzitter van de Evangelische Omroep
 Willem Glashouwer jr. (1944), Nederlands predikant, programmamaker, presentator en voorzitter van de internationale tak van Christenen voor Israël (zoon van bovengenoemde)